In 1961/63 werd het dertiende kampioenschap gespeeld van de II. Division, de tweede hoogste voetbalklasse onder de Oberliga West, Oberliga Südwest en Oberliga Süd.

West

Südwest

Süd

Duits competitievoetbal 1961/62
II. Division (voetbal Duitsland)